Guji ist mehrdeutig. Es steht für:

 Guji-Oromo, eine Untergruppe des Volks der Oromo;
 Guji (Jieshou), die Großgemeinde Guji (顾集镇) der Stadt Jieshou in der Provinz Anhui.